Краловице могу бити:

 Краловице (Плзењ-север), град у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Краловице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Краловице (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република